Em 2014 foi realizada a nona edição do Campeonato Catarinense de Futebol Americano, organizado pela Liga Catarinense de Futebol Americano. 
O torneio teve inicio em 15 de março de 2014 e encerrou com a final no dia 28 de junho de 2014.
Esse ano houve uma pequena alteração na estrutura do campeonato que é a cidade de realização do SC Bowl. Tentando seguir os padrões ja existentes na NFL, a idéia é que a grande final do campeonato, o SC Bowl, seja realizado numa cidade ja escolhida independente dos finalistas. Desse modo ja fica organizado e certo desde o inicio a cidade que será a final. Este ano a cidade escolhida foi São João Batista.

Equipes Participantes 
 
 Balneario Camboriu Lobos do Mar
 Gaspar Black Hawks
 Corupá Buffalos
 Joinville Gladiators
 Itapema White Sharks
 São José Istepôs

Formato Campeonato 

 Todos jogam contra todos.
 Melhor campanha se classifica direto para o SC Bowl IX
 Segundo e terceiro colocados da temporada regular fazem Wildcard para outra vaga no SC Bowl IX
 SC Bowl será realizado na cidade de São João Batista.

Tabela Jogos Temporada Regular

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5ª Semana

6ª Semana

7ª Semana

Classificação Temporada Regular

Playoffs 2013 

O São José Istepôs por ter a melhor campanha na temporada regular se classificou automaticamente para o SC Bowl IV.A outra vaga seria disputada pelo segundo e terceiro lugares na temporada regular, sendo eles respectivamente Joinville Gladiators e Corupá Buffalos.

Wild Card

SC Bowl VIII 

O SC Bowl é a grande final do campeonato catarinese. Atendendo o novo formato, foi realizado em cidade pré-definida mesmo antes de saber os finalistas. 

Foi selecionado como MVP do SC Bowl o Fullback Thiago Rodrigues, da equipe do São José Istepôs.
A equipe de São José sagrou-se Bicampeã Catarinense de Futebol Americano.

Premiações Individuais 

Todo ano são premiados os melhores jogadores da temporada regular. A premiação é realizada no intervalo do SC Bowl.

Competições de futebol americano de Santa Catarina
Futebol americano de 2014 no Brasil
2014 em Santa Catarina